Le Cabinet d'Azerbaïdjan est composé de la manière suivante :

Chefs d'État 
Principaux titulaires de bureau

Le chef de l'État et le chef du gouvernement sont séparés de l'organe législatif du pays. Le président est le chef de l'État et le chef de l'exécutif. Les gens élisent le président; le vice-président est nommé par le président et le premier ministre est nommé par le président et confirmé par l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan. Le président nomme tous les administrateurs du gouvernement au niveau ministériel (ministres, chefs d'autres organes exécutifs centraux et locaux) et a la compétence pour présider la réunion du Cabinet. Le président a également compétence pour annuler les ordres et les résolutions du Cabinet. Lors du référendum de 2009, la Constitution de l'Azerbaïdjan a été amendée, supprimant toute limite de mandat pour le poste de président.

Membres du Cabinet 
Le Cabinet des ministres est composé du Premier ministre, de ses adjoints, des ministres et des chefs des autres organes centraux du pouvoir exécutif. Le Cabinet démissionne un jour où le Président nouvellement élu prend ses droits et commence à exercer ses pouvoirs. En règle générale, le Premier ministre prend la présidence aux réunions du Cabinet.

Procédure de nomination 

Le Premier ministre est nommé par le Président avec le consentement de Milli Majlis (Parlement). Le candidat proposé au poste de Premier ministre est soumis à l'examen de Milli Majlis par le Président au plus tard un mois après le jour où le Président commence à exercer ses pouvoirs, ou au plus tard deux semaines après le jour de la démission de Cabinet. Milli Majlis adopte une résolution concernant le candidat au poste de Premier ministre au plus tard dans la semaine qui suit le jour où cette candidature a été proposée. Si cette procédure est violée, ou si les candidatures proposées par le président pour le poste de Premier ministre sont rejetées trois fois, le président peut nommer le Premier ministre sans le consentement de Milli Majlis.

Voir aussi 
 İlham  Aliyev
 Mehriban  Aliyeva
 Novruz Mammadov
 Constitution de l'Azerbaïdjan
 Bureau du procureur général de la République d'Azerbaïdjan

Notes et références 

Azerbaïdjan

Institution en Azerbaïdjan